Bitwy między Imperium Osmańskim a Egiptem mameluków
 Bitwa pod Adaną (1486) – 9 lutego i 15 marca 1486
 Bitwa pod Adaną (1488) – 26 sierpnia 1488